Wienerwald a Bécsi-erdő neve németül
 Wienerwald település Ausztriában
 Wienerwald német eredetű étteremlánc